Eichenfeld ist ein deutscher Ortsname:
 Eichenfeld, bis 1928 Wilpischen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Kaspijskoje in der russischen Oblast Kaliningrad
 İrmaşlı, 1906 von deutschen Kolonisten als Eichenfeld gegründete Gemeinde in Aserbaidschan

Siehe auch:
 Eichenfelde
 Eichfelde
 Eichfeld
 Eichsfeld